Die BetVictor Gibraltar Open 2020 waren ein professionelles Snookerturnier und das einzige Pro-Am-Turnier im Rahmen der Saison 2019/20. Das Turnier wurde vom 11. bis zum 15. März 2020 im Europa Sports Complex der britischen Exklave Gibraltar ausgetragen. Im Zuge der COVID-19-Pandemie traten mehrere, teils führende, Spieler vom Turnier zurück; zugleich wurde die Zahl der Zuschauer stark begrenzt, die letzten Spiele wurden als „Geisterspiele“ ohne Publikum ausgetragen. Titelverteidiger war der Engländer Stuart Bingham, der in der Runde der letzten 32 gegen Ben Woollaston ausschied. Das Finale erreichten schließlich der amtierende Weltmeister Judd Trump sowie sein englischer Landsmann Kyren Wilson. Sieger wurde mit einem 4:3-Erfolg Trump, der damit als erster Spieler überhaupt sechs Ranglistenturniere innerhalb einer Saison gewann. Zugleich spielte er bei diesem Turnier mit 144 Punkten das höchste Break. Außerdem war er mit diesem Sieg der erste Sieger der BetVictor European Series, einer aus vier Turnieren bestehenden Serie abgeschlossen von den Gibraltar Open, was ihm eine hohe Zusatzprämie brachte.

Preisgeld 
Das Turnier wurde von BetVictor gesponsert und war zugleich der Abschluss der BetVictor European Series, einem zusätzlichen Wettbewerb mit einem Preisgeld von 150.000 Pfund Sterling für denjenigen, der bei vier Turnieren auf dem europäischen Kontinent – das European Masters, das German Masters, das Snooker Shoot-Out sowie eben die Gibraltar Open – das meiste Preisgeld erspielt hatte. Bei den Gibraltar Open an sich gab es insgesamt ein Preisgeld von 251.000 Pfund Sterling, von denen mit 50.000 £ knapp ein Fünftel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Das Turnier fand in diesem Jahr im Europa Sports Complex erneut in Gibraltar statt. Es begann mit der Amateurqualifikation am 11. und 12. März und setzte sich am 13. März mit dem Beginn des Hauptturnieres fort, das am 15. März mit dem Endspiel endete. Alle Spiele der Hauptrunde, auch das Endspiel, wurden im Modus Best of 7 Frames gespielt, die Qualifikation fand hingegen im Modus Best of 5 Frames statt.

Vor Turnierbeginn traten mehrere Spieler vom Turnier zurück, darunter der zu diesem Zeitpunkt Führende der European Series, Neil Robertson, sowie unter anderem David Gilbert, Stephen Maguire, Ali Carter und Graeme Dott. Im Zuge der COVID-19-Pandemie war zudem geplant, die Zuschauer auf hundert Menschen zu begrenzen. Nachdem dies bis Freitag praktiziert wurde, gab der Weltverband am Samstag, den 14. März, bekannt, dass das Turnier gemäß dem Rat der Regierung von Gibraltar am Wochenende hinter verschlossenen Türen stattfinden wird.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Amateure fand am 11. und 12. März 2020 statt und umfasste vier Runden, an deren Ende die Teilnehmer für die Hauptrunde feststanden.

Runde 1 

|

|}
|}
A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Runde 2 

|

|}
|}
A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Runde 3 

|

|}
|}
A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Runde 4 

|

|}
|}
A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Hauptrunde 
Die Hauptrunde des Turnieres begann am 13. März 2020.

Runde der letzten 128 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten 30 Spieler insgesamt 63 Century Breaks:

Einzelnachweise

Weblinks 
 2020 Gibraltar Open bei CueTracker

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Gibraltar